Ehrenforth ist der Familienname folgender Personen:
Karl Heinrich Ehrenforth (1929–2017), deutscher Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
Werner Ehrenforth (1939–2002), deutscher Aphoristiker